Constantí Pavlovitx de Rússia (1779 - 1831).
 Constantí de Rússia (gran duc de Rússia) (1827 - 1892).
 Constantí "KR" de Rússia (1858 - 1915), gran duc de Rússia.
 Constantí de Rússia (príncep), fill de Constantí "KR" de Rússia.